Solution – gruppo musicale olandese
 Solution – album dell'omonimo gruppo musicale del 1971
 Solution – album di Cui Jian del 1991
 Solutions – album di K.Flay del 2019

Pagine correlate 
 Soluzione
 The Solution